Охли — село в Левашинском районе Дагестана

Образует сельское поселение село Охли как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено в 17 км к северо-западу от села Леваши, на реке Нахатар.

Население

История 
В период Российской империи в документах село называли Оглы, что являлось испорченным видом оригинального названия Унхли.

Улицы 
Улицы села:

Примечания 

Населённые пункты Левашинского района
Муниципальные образования Левашинского района
Сельские поселения Дагестана